207 км — казарма как тип сельского населённого пункта в Амурском районе Хабаровского края. Входит в состав Болоньского сельского поселения.

География 
Расположена в центральной части края, в средней части района, в пределах Среднеамурской низменности у реки Харпи, на железнодорожной линии между разъездом Хевчен и казармой 213 км.

История 
Населённый пункт возник при строительстве на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре (дата открытия	1940).

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует остановочный пункт 207 км.

Транспорт 
Железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Казарма 207 км в Викимапии

Населённые пункты Амурского района